House of Love bezeichnet
 ein Reality-Datingshow-Fernsehformat, siehe House of Love (Reality-Show)
 ein Album der Sängerin Amy Grant, siehe House of Love (Album)
 eine englische Rockband, siehe The House of Love
 eine Maxi-CD, die in Vorbereitung auf das Jugend Event JesusHouse entstanden ist.